Halley může znamenat:

 Halley (polární stanice) –  vědecká výzkumná stanice na ledovci Brunt, který pluje na Weddellském moři v Antarktidě 
 Edmund Halley (1656 – 1742) – anglický astronom, geofyzik, matematik, meteorolog, fyzik a demograf
 Peter Halley – (* 24. září 1953 New York) je americký výtvarník